Gibberrhynchium gibber — вид одиночных ос (Eumeninae).

Распространение 
Африка: Заир (Kambove), Замбия (Petauke).

Описание 
Длина осы 12-15 мм. Единственный вид рода , который близок к роду ос . Взрослые самки охотятся на личинок насекомых для откладывания в них яиц и в которых в будущим появится личинка осы.

Примечания

Литература 
 Josef Gusenleitner (2002). Über bemerkenswerte Faltenwespen aus der äthiopischen Region Teil 2 (Hymenoptera, Vespoidea). Linz. biol. Beitr. 34 (2):1101-1121.

Ссылки 
 http://www.eol.org/pages/1000963

Настоящие осы
Насекомые Африки
Эндемики Африки
Животные, описанные в 2002 году